Felin bezeichnet:
 ein französisches Gewichtsmaß, siehe Felin (Einheit)
 katzenartiges, siehe Katzen
 einen Fluss in Ghana, siehe Felin (Fluss)

FÉLIN bezeichnet:
 einen Kampfanzug, siehe FÉLIN (Fantassin à équipement et liaisons integrées)

Abkürzung